Guadalupe puede referirse a:

Nombre 
 Guadalupe (nombre), un nombre.

Antroponimia 

Mujeres de nombre Guadalupe
Guadalupe Marín (1895-1983), modelo y novelista mexicana.
Guadalupe Muñoz Sampedro (1896-1975), actriz española.
Guadalupe (1949-), actriz argentina.
Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), química española
Guadalupe Pineda (n. 1955), cantante mexicana
Guadalupe Larriva (1956-2007), activista, ministra de Defensa y diputada ecuatoriana.
Guadalupe Álvarez Luchia (1984-), cantante argentina de pop.
Guadalupe Noel (1924-2009), actriz de Doblaje mexicana.

Varones de nombre Guadalupe
Guadalupe Villa (1777-1868), político y hacendado mexicano.
Guadalupe Sánchez (1890-c. 1930), militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
Guadalupe Victoria (1786-1843), militar y político mexicano.
Guadalupe Salcedo (1924-1957), capitán de una facción de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales.
Guadalupe Castañeda (1965-), exfutbolista mexicano.
José Guadalupe Pintor (1955-), exboxeador mexicano.

Personas de apellido Guadalupe
Luis Guadalupe (n. 1976), conocido popularmente como Cuto, futbolista peruano.
Washington Guadalupe (s. XX), político uruguayo.

Toponimia

En el mar Caribe 

Guadalupe, territorio de ultramar francés y región ultraperiférica de la Unión Europea situado en las Antillas.

En Argentina 

Guadalupe, barrio de Buenos Aires, también conocido como Palermo Sensible.
Guadalupe Norte, pueblo del norte de la Provincia de Santa Fe.

En Colombia 

Guadalupe, municipio del departamento de Antioquia;
Guadalupe, municipio del departamento de Huila;
Guadalupe, municipio del departamento de Santander;
Guadalupe, cerro de Bogotá (capital de Colombia) ubicado junto al cerro de Monserrate;
Guadalupe, río en el departamento de Antioquia.

En Costa Rica 

Guadalupe, ciudad en la provincia de San José.

En El Salvador 

Guadalupe, municipio del departamento de San Vicente.

En España 
El río Guadalupe (Extremadura).
Guadalupe, localidad de la Provincia de Cáceres.
Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en la localidad anterior.
Guadalupe de Maciascoque, pedanía del municipio de Murcia, en la Región de Murcia.
Santuario de la Virgen de Guadalupe (Fuenterrabía), en la localidad de Fuenterrabía, Guipúzcoa.

En Estados Unidos 

 Guadalupe, California.
 Guadalupe, Arizona.
 Condado de Guadalupe, Nuevo México.
 Condado de Guadalupe, Texas.
 Sierra de Guadalupe, Texas.
 Parque nacional de las Montañas de Guadalupe
 Río Guadalupe, Texas.

En México

Divisiones administrativas 
Guadalupe de Jalpa, municipio del Estado de Hidalgo.
Villa de Guadalupe Hidalgo, nombre antiguo del barrio de La Villa en el Distrito Federal.
Guadalupe, localidad de Chiapas;
Guadalupe, municipio del estado de Chihuahua:
Guadalupe, localidad del estado de Chihuahua, cabecera del municipio homónimo;
Guadalupe, municipio del estado de Nuevo León:
Guadalupe, localidad del estado de Nuevo León, cabecera del municipio homónimo;
Guadalupe, municipio del estado de Puebla:
Guadalupe, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio homónimo;
Guadalupe, municipio del estado de Zacatecas:
Guadalupe, localidad del estado de Zacatecas, cabecera del municipio homónimo;
Guadalupe, localidad del estado de Sonora;
Villa Guadalupe, localidad del mismo estado mencionado;
Villa de Guadalupe municipio del estado de San Luis Potosí;
Villa de Guadalupe localidad del estado de San Luis Potosí, cabecera del municipio homónimo;
Guadalupe (La Patrona), localidad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Geografía 

Isla Guadalupe, frente a las costas de la Baja California;
Sierra de Guadalupe;

En Perú 

Distrito de Guadalupe distrito de la provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad.
Guadalupe, ciudad capital del distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad.

En Portugal 

Nossa Senhora de Guadalupe, freguesia del municipio de Évora;

En Panamá 

Guadalupe, corregimiento del distrito de La Chorrera.

Religión 

, advocación mariana.

Música 

Guadalupe, segundo álbum de estudio del grupo de rock latino The Mills;

Arquitectura 

, edificio cristiano en honor a la advocación de la Virgen de Guadalupe.
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalajara, Jalisco.
Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, Zamora de Hidalgo, Michoacán.

Televisión y cine

Guadalupe (1984), telenovela mexicana de Televisa;
Guadalupe (1993-1994), telenovela estadounidense de Telemundo;
Guadalupe (2006), una película mexicana y española.
La rosa de Guadalupe (2008-), serie de televisión mexicana;

Otros 
Fiesta de la Hispanidad (Guadalupe), se celebra cada 12 de octubre, desde 1928, en Guadalupe (Extremadura, España) para conmemorar la Coronación canónica de la Virgen de Guadalupe como "Reina de la Hispanidad" (también denominada "Reina de las Españas").
La Orden de Guadalupe, orden imperial de México;
Guadalupe, estación del sistema masivo de transporte MIO de la ciudad de Cali (Colombia);
Estación de Sierra de Guadalupe, estación del Metro de Madrid (España);
Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra de intervención estadounidense en México.
Sentencia arbitral de Guadalupe de 1486.